Le terme Laks désigne notamment :

Patronyme 

 André Laks (1950-), philologue classique et historien de la philosophie français ;
 Simon Laks (1901-1983), compositeur et violoniste polonais naturalisé français, chef d'orchestre des prisonniers du camp d'Auschwitz après sa déportation en .

Divers 
 Les Laks, un des peuples nord-caucasiens du Daghestan.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif